Le mot coupure peut être synonyme de :
césure
panne ou interruption (par exemple : coupure de courant)
lésion de la peau provoquée par un objet tranchant
billet de banque (selon la valeur du billet, on parle de petite coupure ou de grosse coupure)

En mathématiques, la coupure désigne :
 la coupure de Dedekind, du nom du mathématicien allemand Richard Dedekind ;
 une notion du calcul des séquents.

Voir aussi 
 Teneur de coupure, teneur minimale au-dessus de laquelle un gisement est économiquement exploitable.